ciò che è pertinente alla Bielorussia
 appartenente al gruppo etnico dei bielorussi
 lingua bielorussa